Томас Хэберли (; 11 апреля 1974, Люцерн, Швейцария) — швейцарский футболист, полузащитник. Ныне — тренер.

Карьера

Футболиста 
Начинал свою карьеру в швейцарских клубах из низших лиг. Постепенно ему удалось пробиться в элиту. Не закрепившись в «Базеле» Хэберли перешел в «Янг Бойз», в котором он провел девять лет. 4 сентября 2004 года полузащитник провел свой единственный матч за сборную Швейцарии, в котором она разгромила Фарерские острова со счетом 6:0. В 2008 году главный тренер швейцарцев Кёби Кун во второй раз вызвал полузащитника в расположение национальной команды, которая готовилась к домашнему Чемпионату Европы. В ней Хэберли должен был заменить травмированного Блеза Нкуфо. Однако в окончательную заявку сборной на турнир полузащитник не вошел.

Тренера 
После завершения карьеры Томас Хэберли работал с юношескими и молодёжными командами «Янг Бойза» и «Базеля». С мая по июнь 2011 года молодой специалист вместе с Эрминио Пизерчиа исполнял обязанности главного тренера «Янг Бойза» после ухода с этого поста Владимира Петковича.

В феврале 2019 года Хэберли был назначен на должность главного тренера клуба «Люцерн», но в декабре того же года он покинул должность из-за слабых результатов команды.

В начале января 2021 года швейцарец возглавил сборную Эстонии.

Достижения 
 Обладатель кубка Часов (2): 2004, 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль тренера на сайте Transfermarkt
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Ле-Мон»
Игроки ФК «Кринс»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Футбольные тренеры Швейцарии
Тренеры ФК «Янг Бойз»
Тренеры ФК «Люцерн»
Тренеры сборной Эстонии по футболу